

Лична карта турнира 

1° европски тимски шаховски шампионат 

Први европски тимски шампионат одржан у Бечу и Бадену, у познатој бањи. 11 тимова је регистровано за прелиминарбе борбе а четири првопласиране ишле су у финале. Мађарска није учествовала на шампионату што је било велико изненађење. Фаворит је био СССР иако није играо Ботвиник, Југославија је била кандидат за сребро а Чехословачка за бронзу. СССР је декласирао Чехословачку са 8½ : 1½, а потом и Западну Немачку са 7½ : 2½. У последњем колу догодило се највеће изненађење када је Југославија поразила СССР. Совјети су имали 10 брзих ремија на почетним таблама али су изгубили на последње две табле.

Прелиминарне борбе

Турнирска табела - финалне борбе

Појединачни резултати 
 : Василиј Смислов 3½/6, Давид Бронштајн 4½/6, Паул Керес 3/5, Михаил Таљ 3/5, Виктор Корчној 5½/6, Борис Спаски 3½/5, Тигран Петросјан 4/5, Марк Тајманов 3½/5, Јуриј Авербах 2/4, Александар Толуш 4/5
 : Светозар Глигорић 3/6, Петар Трифуновић 3/5, Александар Матановић 2½/6, Борислав Ивков 3½/6, Браслав Рабар 3½/5, Никола Караклајић 2½/5, Берток 2½/5, Фудерер 3½/6, Недељковић 4/6, Милић 2/4, Ђурашевић 2/3, Ракић 2/3
 : Мирослав Филип 3/6, Лудек Пахман 3½/6, Алстер 1/5, Козма 4/6, Зита 1½/5, Блатни 1/3, Фихтл 3/6, Сефц 1/5, Јежек 2½/5, Рејфир 2/6, Ујтелки 1/3, Питхард 1/4 
 : Волфганг Унцикер 2½/6, Пфајфер 2/5, Шмид 3/5, Клаус Дарга 2/5, Рудолф Тешнер 1½/6, Лудвиг Релштаб 2/6, Јагер 2½/6, Леман 1½/6, Хајнике 1/5, Кинингер 1½/6, Гилг 1/4

Спољашње везе 
 Све о турниру
 Табеле и резултати

Европски тимски шампионати
Шах у 1957.